Liga a III-a 2015–16 este al 60-lea sezon al Ligii III, al treilea nivel al sistemului ligii de fotbal din România. Sezonul a început pe 28 august.

Echipe
La finalul sezonului 2014-15, Bucovina Pojorâta (Seria I), Dunărea Călărași (Seria II), Chindia Târgoviște, (Seria III), UTA Arad (Seria IV) și FCM Baia Mare (Seria V) au promovat în Liga II.Nouă echipe au retrogradat în Liga IV: [ [Ceahlăul II Piatra Neamț]] și FC Păpăuți (Seria I), Viitorul Axintele și Oțelul II Galați (Seria II), Muscelul Câmpulung și Astra II (Seria III), Minerul Valea Copcii (Seria IV), Gloria Bistrița și Unirea Dej (Seria V).<br/ >Ultimele patru echipe din 2014–15 Liga II au retrogradat în Liga III: Unirea Slobozia și Săgeata Năvodari (Seria I), Olt Slatina și [ [Fortuna Poiana Câmpina]] (Seria II).Câștigătorii play-off-urilor de promovare din Liga IV au fost promovați în Liga III: Performanța Ighiu, FC Aninoasa, [ [Luceafărul Oradea]], Înfrățirea Hărman, Olimpia Râmnicu Sărat, CSM Oltenița, Viitorul II Constanța, AFC Odorheiu Secuiesc, Cetate Deva, Voluntari II, Comuna Recea, CS Universitatea II Craiova, Speranța Răucești, Sporting Turnu Măgurele, Petrolistul Boldești, Luceafărul Bălan , Inter Dorohoi, ASU Politehnica Timișoara, Atletico Vaslui, Măgura Cisnădie și CS Panciu.

După încheierea sezonului trecut, Săgeata Năvodari, Fortuna Poiana Câmpina, CSC Sânmartin și Olt Slatina au fost dizolvate.

În competiție nu s-au înscris FCM Târgoviște, Mitropolita Ișalnița, Speranța Răucești, Știința Turceni și CS Vișina Nouă.

Arieșul Turda a fost exclus pentru datorii neachitate.

Muscelul Câmpulung și Unirea Dej au fost scutiți de retrogradare.

Echipe redenumite

Argeșul Pitești a fost redenumit SCM Pitești.

Înfrățirea Hărman a fost redenumită AFC Hărman.

Viitorul Craiova a fost mutat la Ișalnița și redenumit Metropolitan Ișalnița.

Vulturii Lugoj a fost redenumit CSM Lugoj.

Inter Clinceni a fost mutat din Clinceni la Slatina și a fost redenumit ca Inter Olt Slatina.

Kosarom Pașcani a fost redenumit CSM Pașcani.

Vulturii Lugoj a fost redenumit CSM Lugoj.

Clasamentele ligii a treia

Seria I

Seria II

Seria III

Seria IV

Seria V

Referințe

Liga a III-a